Hinojares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojares (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Hinojares (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar